Ястребац може да се отнася за:

 Сърбия:
 Ястребац, планина в южната част на страната
 Ястребац, село в Община Буяновац, Пчински окръг.
 Ястребац, село в Община Владичин хан, Пчински окръг.
 Ястребац, село в Община Власотинце, Ябланишки окръг.

 Босна и Херцеговина:
 Ястребац, село в Зенишко-добойски кантон.